Franceschi ist der Familienname folgender Personen:

 Antonia Franceschi (* 1960), US-amerikanische Balletttänzerin, Choreographin und Schauspielerin
 Dominique Franceschi (1921–2001), französischer Fußballspieler
 Ernesto Franceschi (1912–1943), italienischer Bobsportler
 Francesco Franceschi († ca. 1599), italienischer Drucker
 Giovanni Franceschi (* 1963), italienischer Schwimmer
 Jean-Baptiste Franceschi-Delonne (1767–1810), französischer Brigadegeneral der Kavallerie
 Juan Franceschi (1949–1990), puerto-ricanischer Leichtathlet
 Jules Franceschi (1825–1893), französischer Bildhauer
 Lucio Soravito De Franceschi (1939–2019), italienischer Geistlicher, Bischof von Adria-Rovigo
 Raffaele Franceschi (* 1960), italienischer Schwimmer
 Roberto De Franceschi (* 1965), italienischer Baseballspieler